Prandota – imię męskie spotykane w rodzie Rawiczów
 Jan Prandota – biskup krakowski
 Wiktor Prandota – badacz Afryki